Johan Eklund ist der Name folgender Personen:

* Johan Eklund (Politiker) (1839–1922), schwedischer Politiker
 Johan Eklund (Handballspieler) (* 1964), schwedischer Handballspieler und -trainer
 Johan Eklund (Fußballspieler) (* 1984), schwedischer Fußballspieler
 Johan Alfred Eklund (1863–1945), schwedischer Geistlicher und Kirchenlieddichter, Bischof von Karlstad